Лавровський Микола Олексійович (1825-1899) — український історик, філололог, педагог, сановник, дійсний член Імператорської АН
 Лавровський Михайло Леонідович (* 1941) — радянський і російський хореограф і балетмейстер, народний артист СРСР
 Лавровський Михайло Митрофанович — підполковник Дієвої Армії УНР
 Лавровський Петро Олексійович (1827-1886) — український філололог, член-кореспондент Імператорської АН.

українські прізвища